Rubin – minerał

nazwisko
 Alan Rubin (ps. Mr Fabulous) – amerykański muzyk
 Chanda Rubin – tenisistka amerykańska
 Hadasa Rubin – polska i izraelska poetka 
 Jennifer Collene Rubin – amerykańska aktorka i modelka
 Leon Rubin – polski dziennikarz 
 Frederick Jay „Rick” Rubin – producent muzyczny 
 Robert Edward Rubin – amerykański ekonomista i polityk
 Vera Rubin – amerykańska astronom
 Wilhelm Rubin (Róbin) (Chil Wolf Rubin) – polski lekarz, esperantysta 
 Władysław Rubin – polski ksiądz katolicki

imię
 Rubin  Carter „Hurricane” – bokser
 Rubin Rafael Okotie – austriacki piłkarz 

inne
 (5726) Rubin – planetoida 
 Rubin – odmiana jabłoni
 rubin – odmiana winorośli
 Rubin – marka telewizorów
 Biuro Konstrukcyjne Rubin
 Rubin Kazań – rosyjski klub piłkarski
 Rubin Tiumeń – rosyjski klub hokejowy
 Rubin z Kairu – film 
 Karabin Schmidt-Rubin wz. 1889
 Nabój 7,5 × 55 mm Schmidt-Rubin